Alkmeon – jeden z mitycznych Epigonów
 Alkmeon z Krotonu – grecki filozof
 Alkmeon – król Aten